

Osoby o tym nazwisku 
 Alina Orlova – litewska wokalistka
 Anna Orlova – łotewska saneczkarka
 Lubow Orłowa – radziecka aktorka, tancerka i śpiewaczka
 Marina Orłowa – osobowość internetowa
 Wiera Orłowa:
 Wiera Orłowa (1894–1977) – radziecka aktorka filmowa 
 Wiera Orłowa (1918–1993) – radziecka aktorka filmowa

Miejsca 
 Orłowa – miasto w Czechach
 Orłowa – góra w Beskidzie Śląskim